Sisyrinchium - gênero de plantas
 Souza (Belém)

Futebolistas 
 Elierce Barbosa de Souza - conhecido simplesmente como "Souza"
 Rodrigo de Souza Cardoso - conhecido simplesmente como "Souza"
 Willamis de Souza Silva - conhecido simplesmente como "Souza"

Veja também 
 Sousa

Desambiguações de sobrenomes